El Olmo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 El Olmo, Tamaulipas, 
 El Olmo, Veracruz, Atzalan, 
 El Olmo, San Luis Potosí, Mexquitic de Carmona, 

Robotskapade Mexikoförgreningar